Рейн — Хе́рне () — канал в Германии, соединияющий Рурский регион с остальной частью федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и другими землями Германии. Длина — 45,6 км. Глубина — 3,5 метра.

Начинается у Рейна от города Дуйсбург и оканчивается соединением с каналом Дортмунд — Эмс у города Вальтроп.

На канале расположены следующие города: Дуйсбург, Оберхаузен, Эссен, Ботроп, Гельзенкирхен, Херне, Реклингхаузен, Кастроп-Рауксель, Вальтроп, Даттельн.

Шлюзы 
На канале Рейн — Херне функционирует пять шлюзов: Майдерихский шлюз, Оберхаузенский шлюз, Гельзенкирхенский шлюз, Шлюз Ванне-Айкель, Шлюз Херне-Ост.

История 
Канал был построен за восемь лет в период с 5 апреля 1906 по 14 июля 1914 года. Первоначально канал заканчивался в городе Херне, что отразилось в названии канала. В 1980-х годах канал был расширен.

По каналу ходят суда, построенные специально для работы на канале. Их грузоподъемность составляет от 1300 до 1350 тонн, максимальная осадка — 2,5 метра, длина порядка 80 метров, максимальная ширина — 9,5 метров.

См. также 
 Список каналов Германии

Ссылки 
 
 

Рейн — Херне
Водные объекты Северного Рейна-Вестфалии